Heinrich XXIV. ist der Name folgender Herrscher:

* Heinrich XXIV. (Reuß-Greiz), Fürst (1902–1918)
 Heinrich XXIV. (Reuß-Köstritz), Graf (1681–1748)
 Heinrich XXIV. (Reuß-Ebersdorf), Graf (1747–1779)